U18 ou U-18 peut faire référence à :
 Ligne U18 du métro léger d'Essen ;
 Petit rhombihexaèdre (U18), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 : le nom de plusieurs sous-marins allemands ;
 U18, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 18 ans (Under the age of 18 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères